Krastev (en bulgare : Кръстев) peut désigner :

Patronyme 

 Ivan Krastev (né en 1965), politologue bulgare ;
 Ivan Krastev (né en 1946), lutteur bulgare ;
 Kaloyan Krastev (né en 1999), footballeur bulgare ;
 Krastyo Krastev (1866-1919), philosophe, écrivain et traducteur bulgare ;
 Filip Krastev (né en 2001), footballeur international bulgare ;
 Plamen Krastev (né en 1958), athlète bulgare spécialiste du 110 mètres haies ;
 Stoyka Krasteva (née en 1985), boxeuse bulgare.